Такмичење у трци на 1.500 метара у женској конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 29. и 31. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену 1987. у Риму бранила је Татјана Самоленко из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовале су 42 атлетичарке из 30 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године:
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1991.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван
| rowspan="5" | 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Татјана Казанкина
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Самоленко
| 3:58,56
| Париз, Француска
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Наталија Артјомова
| 3:59,16
| rowspan="2" | Цирих, Швајцарска
| 7. август 1991.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина
| 3:52,47
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мери Сланеј
| 
| 3:57,12
| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Сораја Виеира Телес
| 
| 4:10,07
| Леверкузен, Западна Немачка
| 28. јун 1988.
|-
| Афрички рекорд 
| Хасиба Булмерка
| 
| 4:00,00
| Цирих, Швајцарска
| 7. август 1991.
|-
| Азијски рекорд
| Ли-ђуен Џенг
| 
| 4:11,73| Пекинг, Кина
| 7. јун 1990.
|-
| Океанијски рекорд| Кристина Фицингер
| 
| 4:06,47| Осло, Шведска
| 27. јун 1987.
|-
!colspan="6"|Рекорди остварени на Светском првенству 1991.
|-
| rowspan="2" | Јужноамерички рекорд| rowspan="2" | Летитија Врисде
| rowspan="2" | 
| 4:08,46| rowspan="2" | Токио, Јапан
| 29. август 1991.
|-
| 4:05,67| 31. август 1991.
|}

 Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих атлетичарки у трчању на 1.500 метара пре почетка првенства (23. августа 1991), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1991.

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

 Резултати 
 Квалификације 

Такмичење је одржано 29. августа 1991. године у 16:15 по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 42 такмичарке подељене у 3 групе. Пласман у финале избориле су по 4 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 3 атлетичарке са најбољим резултатом (кв)'''.,,

Финале 
Такмичење је одржано 31. августа у 19:00 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном